Банамичи има више значења:

 Општина Банамичи (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Банамичи (Банамичи, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику